Bittius ist Teil des Namens folgender Personen:

 Lucius Bittius Paulinus, antiker römischer Ringmacher
 Quintus Fulvius Gillo Bittius Proculus, römischer Suffektkonsul